Капела ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эуме. Занимает площадь 59 км². Население — 1399 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial de Capela

Муниципалитеты Ла-Коруньи